Ino – postać z mitologii greckiej
 InO – Impreza na orientację
 Ino – w buddyzmie zen
 INO – I Zarząd Główny KGB